La parella formada per l'estatunidenca Desirae Krawczyk i el britànic Joe Salisbury eren els defensors del títol, però Salisbury va decidir no participar en aquest esdeveniment aquesta temporada.

La parella australiana formada per Storm Sanders i John Peers van aconseguir el primer títol de Grand Slam junts i també el primer títol de Grand Slam en dobles mixts per ambdós.

Caps de sèrie 

  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (2a ronda)
  Zhang Shuai /  Mate Pavić (semifinals)
  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo (1a ronda)
  Storm Sanders /  John Peers (campions)

  Jessica Pegula /  Austin Krajicek (2a ronda)
  Yang Zhaoxuan /  Rohan Bopanna (1a ronda)
  Ellen Perez /  Michael Venus (2a ronda)
  Demi Schuurs /  Matwé Middelkoop (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2022
US Open